

Датинь —  село в Ратнівському районі Волинської області

Датинь — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства